Angst steht für:
 Angst, unangenehme Emotion
 Angst (Philosophie)
 Angst (Hotel) in Italien
 Angst (Munch), Gemälde von Edvard Munch (1894)

Literatur:
 Angst (Novelle), Novelle von Stefan Zweig (1910)
 Angst (Graciliano Ramos), Roman von Graciliano Ramos (1938)
 Angst (Roman), Thriller von Robert Harris (2011)

Filme:
 Angst (1928), deutscher Film von Hans Steinhoff
 Angst (1954), deutsch-italienischer Film von Roberto Rossellini
 Angst (1963), tschechoslowakischer Kriminalfilm
 Angst (1965), griechisches Filmdrama
 Angst (1974), jugoslawischer Historienfilm
 Angst (1976), norwegischer Thriller
 Angst (1980), US-amerikanischer Horrorfilm
 Angst (1981), deutscher Animationsfilm von Günter Rätz
 Angst (1983), österreichischer Thriller
 Angst (1992), französisches Filmdrama
 Angst (1994), deutscher Kriminalfilm von Bernd Schadewald
 Angst (2015), französisches Kriegsdrama
 Polizeiruf 110: Angst (2001), deutscher Fernsehkrimi

Musik:
 Angst (Album), Musikalbum des deutschen Musikers Klaus Schulze
 Angst (Loredana-Lied), Lied der Rapperin Loredana
 Angst (Rammstein-Lied), Lied der deutschen Band Rammstein

Angst ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Angst (1845–1928), Schweizer Unternehmer
 Albert Carl Angst (1875–1965), Schweizer Bildhauer
 Dieter Angst (* 1937), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Hartmann Angst (1759–1829), Schweizer Arzt und Politiker
 Heinrich Angst (Sammler) (1847–1922), Schweizer Kaufmann, Sammler und Museumsdirektor 
 Heinrich Angst (1915–1989), Schweizer Bobsportler
 Jacques Angst (1879–1942), Schweizer Unternehmer und Firmengründer
 Jules Angst (Maler) (1909–1989), Schweizer Maler und Zeichner 
 Jules Angst (* 1926), Schweizer Psychiatrieprofessor
 Max Angst (1921–2002), Schweizer Bobsportler
 Paul Angst (1932–2019), Schweizer Politiker (FDP)
 Richard Angst (1905–1984), Schweizer Kameramann
 Willy Angst (1913–nach 1948), Schweizer Ringer
 Wolfgang Angst (um 1485–1523), deutscher humanistischer Philologe und Korrektor

Siehe auch:
 Ängste (Tschechow)
 Angststörung
 Furcht
 Uppe Angst